Baroquemetal of Barokmetal is een zachte metalvariant die sterk beïnvloed is door het geluid van de barok en componisten vanuit die tijd.

Het genre komt vooral voor in Italië en Scandinavië en ontwikkelde zich midden jaren 90, maar als eerste Baroque metal-plaat geldt "Born Under the Sign of Highness" van de band Juste, uit 1986.

De speelstijl is zeer melodisch en symfonisch, en men maakt buiten de traditionele metal-instrumenten ook gebruik van keyboards, fluiten, violen en harpen. De zang is zuiver en in verschillende toonaarden. De teksten gaan voornamelijk over persoonlijke ervaringen, sociale problemen en dergelijke, maar er is ook plaats voor teksten over fantasie, aristocratie, kastelen, gevechten, koningen enzovoort.

De stijl werd eigenlijk vooral (nieuw) leven ingeblazen door powermetal en dan voornamelijk door het Italiaanse Rhapsody.

Baroque metalbands en -artiesten

 Alex Masi
 Alucard
 Kamelot
 Labyrinth
 Luca Turilli
 Make Up
 Rhapsody of Fire (naam is veranderd medio 2006, omdat er al een band Rhapsody heette)
 Royal Hunt
 Vision Divine
 Sonata Arctica

Metalgenre